Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1993 () — 17-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Швеції з 26 грудня 1992 року по 4 січня 1993 року. Це вже третій чемпіонат світу, що проходив у Швеції.

Звання чемпіона світу розігрували вісім збірних за круговою системою.

Група А

Підсумкова таблиця 

Японія вибула до Групи В.

Результати

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Менні Легасі
Найкращий захисник:  Янне Гронвалл
Найкращий нападник:  Петер Форсберг
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Менні Легасі
Захисники:  Янне Гронвалл —  Кенні Єнссон
Нападники:  Пол Карія —  Маркус Неслунд —  Петер Форсберг

Група В 
Матчі відбулись 27 грудня - 5 січня у Ліллегаммері та Гамарі (Норвегія).
Підсумкова таблиця та результати

Швейцарія вийшла до Групи А, Нідерланди вибули до Групи С.

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Ларс Вайбель
Найкращий захисник:  Андерс Мирволд 
Найкращий нападник:  Тронд Магнуссен

Кваліфікація до Групи С 
Ризька група.

Мінська група

Фінал

  —  1:2 (0–1, 0–0, 1–1)

Збірна України кваліфікувалась до Групи С.

Група С 
Матчі пройшли у Оденсе та Есб'єрзі (Данія) 30 грудня - 3 січня.

Попередній раунд 
Група A

Група B

Фінали 
7-е місце: 13 - 2 
5-е місце: 4 - 2 
3-є місце: 15 - 4 
Фінал: 8 - 3 

 вийшла до Групи В.

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Мадс Генріксен
Найкращий захисник:  Сергій Климентьєв
Найкращий нападник:  Крістіан Палькович

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1992 у хокеї з шайбою
1993 у хокеї з шайбою
Грудень 1992
Січень 1993
Спорт у Євле
Лен Даларна
1992 у шведському спорті
1993 у шведському спорті